Live at the Royal Albert Hall – album Deep Purple z 2000
 Live at the Royal Albert Hall – album The Who z 2003
 Live at the Royal Albert Hall – album Erasure z 2007
 Live at the Royal Albert Hall – album Nick Cave and the Bad Seeds z 2008
 Live at the Royal Albert Hall – album Adele z 2011